Prestige er et udtryk, der dækker over en slags anseelse et individ eller institution generelt nyder i en bredere kreds af samfundet. Hvor 'anseelse' måske er et mere flydende begreb, så antager man ofte at prestige dækker over noget mere intersubjektivt fikseret.

En persons prestige afhænger meget af fx job, ejendom, uddannelse og lignende. Hvor anseelsen kan dale, hvis man fx er lettere moralsk anløben, så behøver prestigen ikke nødvendigvis også at dale (med mindre man selvfølgelig bliver dømt og kommer i fængsel eller lignende).

Et prestigeprojekt, er et projekt som man ikke gennemfører alene for materielle fordele, men også for at vise at man er i stand til det.

Se også 

 Meritokrati

Magt
Social rang